Падлевский — польская фамилия (существует вариант произношения Подлевский).
 Падлевский, Зыгмунт (1836—1863) — польский революционер, один из руководителей восстания 1863 года.
 Падлевский, Лев Владимирович (1870—1943) — российский военный врач, микробиолог и эпидемиолог, профессор медицины.